Хедда Циннер (; 20 мая 1904 или 1905, Лемберг или Вена — 4 июля 1994, Берлин) — немецкая писательница, актриса, журналистка и радиоведущая.

Биография 
Хедда Циннер родилась в еврейской семье служащего Адольфа Циннера. Окончив школу, в 1923—1925 годах училась в Венской театральной академии. Дебютировала как актриса в венском Театре Раймунда. Работала на сценах Штутгарта (1923—1924), Баден-Бадена (1924—1925), Вильгельмсхафена (1925—1926). Выступала с труппой «Рейнские гастрольные подмостки» () в 1926—27 годах, работала на сценах Болеславеца (1927—1928) и Цвиккау (1928—1929). С 1929 года проживала в Берлине, где служила актрисой, писала стихи и декламировала их на политических митингах. В 1929 году Циннер вступила в Коммунистическую партию Германии (с 1946 года — Социалистическая единая партия Германии — СЕПГ).

С 1930 года Циннер публиковала социально-политические и сатирико-критические стихи в таких изданиях, как «Красный флаг» (), «Рабочий голос» (), «Мир вечером» (), «Рабочая иллюстрированная газета» (), «Путь женщины» () и «Журнал для всех» (). В 1930 году Циннер переехала в пределах города в дом по адресу Штайнрюквег, № 3, Художественная колония Вильмерсдорф (). В это время познакомилась с писателем Фрицем Эрпенбеком, за которого вскоре вышла замуж. После так называемой «Большой облавы» () 15 марта 1933 года супругам пришлось в том же месяце спешно выехать в Вену. В следующем году они перебрались в Прагу, где Хедда основала и возглавила политическое кабаре «Студия-1934» ().

В апреле 1935 года Циннер вместе с мужем эмигрировала в Советский Союз. Осела в Москве, дублировала на немецком языке героиню кинокартины «Борцы» (1936) — жену дирижёра Клеберсбуша. В 1935—1941 годах Хедда Циннер работала в немецкоязычной редакции Московского радио, писала для него радиопьесы, печаталась в «Немецкой центральной газете» () и различных литературных изданиях. Была кандидатом на вступление в немецкое отделение Союза писателей СССР. В декабре 1936 года Циннер получила советское гражданство. В 1938 году Хедда Циннер заняла пост заместителя заведующего отделом культуры «Немецкой центральной газеты». С сентября 1941 года Циннер вела передачи для женщин на «Немецкой народной радиостанции» (). С октября 1941 по 1943 года находилась в эвакуации в Уфе, где родила сына Йона Эрпенбека (John Erpenbeck), ставшего впоследствии известным физиком, философом и писателем, отцом писательницы Дженни Эрпенбек.

В июне 1945 года Хедда Циннер поселилась в восточной части Берлина — Панкове. В 1946 году приступила к работе режиссёром в Доме радиовещания (). В 1950-х — 1960-х была режиссёром Театра на Шиффбауердамме (). В 1946 году Циннер избрали председателем Немецкого женского совета. Писательница принадлежала к членам Научно-художественного совета при министерстве культуры ГДР, в 1958 году была делегатом V съезда СЕПГ. С 1959 года Хедда Циннер занимала должность заместителем председателя Общества культурных связей с зарубежьем. В 1975 году Циннер удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» в золоте и стала почётным членом Союза писателей ГДР. Циннер состояла в Демократическом женском союзе ГДР и активно работала в Обществе германо-советской дружбы.

Похоронена на Доротеенштадтском кладбище в Берлине.

Творчество 
Хедда Циннер писала в ключе социалистического реализма. Приобретённый Циннер журналистский опыт способствовал документальности и определённой схематичности описаний в её сочинениях. Бесспорным достоинством является психологичность и достоверность, несмотря на потребность приобщаться к требованиям времени. Иногда писательница этой потребностью пренебрегала. Например, в 1985 году в ГДР запретили телеверсию «Равенсбрюкской баллады» (1961), как не соответствовавшую устоявшимся партийным канонам изображения организации «Антифашистское действие».

Западногерманская газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» в конце мая 1975 года откликнулась следующим образом на поздравительную статью, напечатанную в «Нойес Дойчланд» в связи с 70-летием Хедды Циннер:

… Как на заказ, жизнеописание Хедды Циннер является образцом социалистического литератора старой школы. Едва повзрослев, она — молодая женщина — отбросила свои буржуазные корни со всем к ним причитающимся и принялась писать путаные берлинские городские репортажи для «Красного знамени», стихи и песни для боевого быстрого потребления на рабочих собраниях […] Из агитаторши, журналистки, артистки кабаре и певицы постепенно она становилась многоуважаемой, полезной рассказчицей и драматургом

В целом о творчестве Хедды Циннер Иоганнес Роберт Бехер сказал:

Писатель должен испытать и освоить все возможности и средства своего искусства. Как-то так и поступила Хедда Циннер. И искусство заключается вот в чём — она яростно перебегает от профессии к профессии, порхает с ветки на ветку, как ни в чём не бывало оставаясь на месте

У писательницы легкое и резвое изложение, мелодичная речь. Многие её тексты положены на музыку, в том числе кантата «Приговор» (композитор Жан К. Форест, премьера состоялась в июле 1958-го).

В произведениях Хедды Циннер много биографического. Роман «Всего лишь женщина» (1954) повествует о суфражистке Луизе Отто-Петерс, порвавшей со своей буржуазной семьёй. В трилогии «Предки и наследники» (роман «Регина» 1968 одна) из главных линий — характеристика и критика жизни среднего класса в Австро-Венгрии.

Темой романа «Фини» (1973) стали реальные события, происходившие в начале тридцатых годов в поселении художников — Вильмерсдорфе: агитационная работа коммунистов, столкновения коммунистических и нацистских группировок, создание отряда самообороны жителей берлинского Вильмерсдорфа. В образе Фини узнаваема сама Хедда Циннер, а образе беспартийного драматурга Ганса Калена, который под влиянием главной героини проникается коммунистическими идеями, угадывается Фриц Эрпенбек.

Большинство романов и рассказов экранизированы — в кинематографе и на телевидении. Её произведения переведены на русский, французский, венгерский, чешский, словацкий, болгарский, польский, китайский и японский языки. Хедда Циннер переводила с русского (Светлов, Маршак) и украинского языков.

Произведения 
 Unter Dächern — «Под крышами». Стихи, 1936
 Das ist geschehen — «Это случилось». Стихи, 1939
 Caféhaus Payer — «Кофейня „Пайер“». Пьеса, 1945
 Humanistisches Sonett — «Гуманистический сонет», 1947
 Alte Dichtung und Folklore fern und nah — «Древняя поэзия и фольклор издали и вблизи». Эссе, 1947
 Alltag eines nicht alltäglichen Landes — «Обычный день необычной страны». Очерки и стихи, 1950
 Spiel ins Leben — «Игра в жизнь». Пьеса, 1951
 Der Mann mit dem Vogel — «Человек с птицей». Комедия, 1952
 Freie Völker, freie Lieder — «Свободные народы — свободные песни». Стихи, 1952
 Wir fahren nach Moskau — «Мы едем в Москву». Рассказы для детей, 1953
 Der Teufelskreis — «Чёртов круг». Драма, 1953
 Nur eine Frau — «Всего лишь женщина». Роман, 1954
 Lützower — «Лютцовцы». Спектакль, 1955
 General Landt — «Генерал Ландт». Спектакль, 1959
 Was wäre wenn …? — «Что было б, если..»
 Leistungskontrolle — «Контрольная работа». Молодёжный спектакль, 1960
 Ravensbrücker Ballade — «Равенсбрюкская балада». Трагедия, 1961
 Auf jeden Fall verdächtig — «В любом случае подозрительный». Пьеса, 1961
 Ein Amerikaner in Berlin — «Американец в Берлине». Фарс, 1963
 Wenn die Liebe stirbt — «Когда умирает любовь». Рассказы, 1965
 Elisabeth Trowe — «Элизабет Трове». Киноновелла, 1969
 Ahnen und Erben — «Предки и наследники». Трилогия
 Regina — «Регина», 1968
 Die Schwestern — «Сёстры», 1970
 Fini — «Фини», 1973
 Auf dem roten Teppich — «На красном ковре». Очерки, 1978
 Katja — «Катя». Роман, 1980
 Die Lösung — «Решение». Роман, 1981
 Arrangement mit dem Tod — «Сделка со смертью». Роман, 1984
 Glas und Spiegel — «Стекло и зеркало». Байки, песни, стихи, 1985
 Die große Ungeduld — «Сильное нетерпение». Рассказы, 1988
 Selbstbefragung — «Допрос себя самой». Мемуары, ISBN 3-371-00195-4
 Ins Leben entlassen — «Отпустить в жизнь». Рассказы, 1990

Экранизации 
 1956: «Чёртов круг»
 1958: «Всего лишь женщина»
 1962: «Ота из класса 12b»
 1972: «Лютцовцы»
 1988: «Актриса»

Награды и отличия 
 1954 — Национальная премия ГДР
 1957 — Орден «За заслуги перед Отечеством» (серебряный)
 1959 — Берлинская премия имени Гёте
 1960 — Премия имени Лессинга (ГДР)
 1964 — Медаль Карла фон Осецкого (Совет мира ГДР)
 1974 — Премия имени Лиона Фейхтвангера
 1975 — Орден «За заслуги перед Отечеством» (золотой)
 1980 — Орден Карла Маркса
 1989 — Национальная премия ГДР I класса за искусство и литературу
 ???? — Почетный знак Общества германо-советской дружбы

Примечания

Источники 
 Библиография Хедды Циннер // Немецкая национальная библиотека
  Bernd-Rainer Barth, Peter Erler: Zinner, Hedda. In: Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 2. Ch. Links, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-561-4
 Биография и фотографии в «Künstlerkolonie Berlin e. V.»

Ссылки 
 Циннер, Хедда // Краткая литературная энциклопедия

Лауреаты премии Гёте (Берлин)
Писательницы Германии
Поэтессы Германии
Драматурги Германии
Переводчики Германии
Актрисы Германии
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Похороненные на Доротеенштадтском кладбище